Die Campeonato Brasileiro Série B 2015 war die 39. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Der Wettbewerb startete am 8. Mai 2015 in seine Saison und endete am 28. November 2015. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Der Botafogo FR konnte am Ende der Saison die Meisterschaft feiern.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer waren:

Saisonverlauf 
Die vier Besten stiegen in die erste Liga 2016 auf. Die vier schlechtesten stiegen in die Série C 2016 ab.

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf worldfootball.net
 Zusammenfassung auf transfermarkt.com
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de

2015
Fußballsaison 2015